Міста Сенегалу () — список найбільших населених пунктів держави Сенегал. За даними інтернет-сайту World Gazeteer, в Сенегалі є 59 міст з чисельністю понад 1700 осіб.

Список міст Сенегалу

Джерела

Посилання 

 
Сенегал
міста